Sweet Thursday ist der Titel von:

 Wonniger Donnerstag, Roman von John Steinbeck
 Sweet Thursday (Band), britischen Folkrockband aus dem Jahr 1968
 Sweet Thursday (Album), Musikalbum der Band Sweet Thursday